Coleshill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Coleshill, village du Buckinghamshire
 Coleshill, village de l'Oxfordshire
 Coleshill, ville du Warwickshire

Coleshill, division historique du Flintshire

Voir aussi
Cole's Hill, National Historic Landmark (site historique) américain de Plymouth au Massachusetts

Homonymie de toponyme